Gerhard II. (* 1254; † 28. Oktober 1312), genannt der Blinde, war Graf von Holstein-Plön.

Leben 
Er war der zweite Sohn von Gerhard I. von Holstein-Itzehoe und Elisabeth von Mecklenburg.

Die Grafschaft seines Vaters wurde bei dessen Tod 1290 so unter den noch lebenden Söhnen aufgeteilt, dass Gerhard II. ab 1290 Graf von Holstein-Plön war, während seine jüngeren Brüder Adolf VI. als Graf von Holstein-Schauenburg und Heinrich I. als Graf von Holstein-Rendsburg regierten.

Siegel 

(s.Abb.) Umschrift: S(IGILLUM)*GERARDI*COMITIS*HOLTSACIE*ET*IN*SCHOWENBURCH (Siegel Gerhards Graf von Holstein und in Schauenburg)

Ehen und Nachkommen 
Er heiratete am 12. Dezember 1275 die schwedische Prinzessin Ingeborg (* ca. 1262, † ca. 1290/93), eine Tochter von Waldemar I. Birgerson von Schweden und hatte mit ihr folgende Kinder:
 Catharina (* um 1276; † vor 1300), verheiratet mit Otto I. von Pommern
 Gerhard IV. (* um 1277; † 1312) Graf von Holstein-Plön
 Waldemar (* um 1279; † 29. Juli 1306) Graf von Holstein-Schauenburg, starb nach der Zweiten Schlacht bei Uetersen
 Elisabeth (* um 1282; † 20. Juli 1318 oder 1319)

Im Jahr 1293 heiratete Gerhard Agnes von Brandenburg und hatte mit ihr einen Sohn:
 Johann III. (* um 1297; † 27. September 1359), ab 1312 Graf von Holstein in Kiel.

Abstammung

Quellen 
 Johann Friedrich Camerer: Vermischte historisch-politische Nachrichten in Briefen von einigen merkwürdigen Gegenden der Herzogthümer Schleßwig und Hollstein, ihrer natürlichen Geschichte und andern seltenen Alterthümern. Band 2. Korte, Flensburg u. a. 1762.

Person (Plön)
Graf (Holstein)
Familienmitglied des Hauses Schauenburg (Linie Holstein-Itzehoe)
Geboren 1254
Gestorben 1312
Mann